Il signor alibi (Copie conforme) – film del 1947 diretto da Jean Dréville
 Copia conforme (Copie conforme) – film del 2010 diretto da Abbas Kiarostami